Pęcisław – staropolskie imię męskie

 2 miejscowości w Polsce: 
 Pęcław – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Pęcław 
 Pęcław – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria